O termo agulhão pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Agulhão, designação comum aos peixes teleósteos perciformes da família dos xifiídeos, mais conhecidos como marlim;
 Tylosurus marinus
 Tylosurus acus
 Peixe-agulha

Às seguintes espécies de peixes:
 Belone belone
 Istiophorus albicans
 Makaira nigricans
 Platybelone argalus lovii
 Scomberesox saurus saurus
 Strongylura marina
 Strongylura timucu
 Tetrapturus albidus
 Tylosurus acus acus
 Tylosurus crocodilus crocodilus
 Xiphias gladius

Ou ainda:
 Agulha-padrão, agulha magnética de maior confiança para navegação.

Desambiguação